Franco Semioli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mark Semioli – ex allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense